K. Portier-Tan Kiet Nio (13 de maio de 1855 — 21 de abril de 1963) foi um centenário dos Países Baixos, tido como Decano da Humanidade de 17 de Fevereiro de 1963 a 21 de Abril de 1963. Todavia, investigações em 2007 concluíram que a sua contemporânea Elizabeth Kensley era mais velha. Faleceu aos 107 anos e 343 dias.

Supercentenários dos Países Baixos
Decanos da Humanidade
Centenários dos Países Baixos